Radiopilot é uma banda de indie rock de Berlim.

Antecedentes 

Fundada em 2005 com o nome de "Kimono", a banda ganhou vários prêmios, incluindo o John Lennon Talent Award. Em 2006 a banda mudou de nome para Radiopilot. Seu primeiro álbum, intitulado Leben Passiert, foi lançado em 2008. O grupo excursionou como banda de abertura para os shows da banda Juli, em 2007, antes de excursionar com Moneybrother. Sua música "Fahrrad" foi incluída na trilha sonora do FIFA 09. "Immer wenn wir träumen" teve sua estreia em 25 de maio de 2009, no canal de música alemão VIVA no show "Neu" (novo). Para melhorar suas chances no mercado, o vídeo foi filmado com outra versão da música, conforme divulgado em seu álbum Leben Passiert. Em junho de 2013 a banda anunciou oficialmente o seu fim.

Membros 
 Lukas Pizone (guitarra/vocal) 
 Triebel Rafael (guitarra)
 Benjamin Steike (baixo)
 Christoph Hengelhaupt (bateria)
 Florian Büttner (teclado)

Ligações externas 
 website oficial
Bandas da Alemanha
Bandas formadas em 2005